Ljoeboslav Penev is een Bulgaarse ex-voetballer.
Dimitar Penev is een Bulgaarse ex-voetballer.